Райнбергер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1889—1968) — германский предприниматель.
 Райнбергер, Йозеф (1839—1901) — немецкий композитор лихтенштейнского происхождения.